Tretiakov es un apellido de origen ruso que puede referirse a:

Serguéi Tretyakov / Sergei Mijailovich Tretyakov (o Tretiakov); dramaturgo ruso de vanguardia (1892-1937).
Pável Mijáilovich Tretiakov; empresario, coleccionista de arte y mecenas ruso (1832-1898).
La Galería Tretiakov; fundada por el anterior y localizada en la ciudad de Moscú.